Maseru (district), een district van Lesotho
Maseru (stad), de hoofdstad van Lesotho